Nils-Ole Book (Beckum, 1986. december 17. –) német labdarúgó, a Wehen Wiesbaden középpályása.

Jegyzetek

További információk 
 
 

1986-ban született személyek
Német labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek